Wiktor Wasin ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Wasin (Ringer), sowjetischer Ringer 
 Wiktor Wasin (Boxer), sowjetischer Boxer 
 Wiktor Wladimirowitsch Wasin (* 1988), russischer Fußballspieler, siehe Wiktor Wladimirowitsch Wassin